Mistrzostwa Narodów Afryki 2016 były 4. edycją tego turnieju piłkarskiego, które odbywają się w Rwandzie. W odróżnieniu od Pucharu Narodów Afryki w tym turnieju brać udział mogą jedynie zawodnicy występujący w swoich rodzimych rozgrywkach ligowych.

Uczestnicy 
W turnieju bierze udział 16 drużyn. Gospodarz oraz 15 reprezentacji wyłonionych w rozgrywanych w roku 2015 kwalifikacjach do turnieju.

Kwalifikacje 

Zasady kwalifikacji do MNA 2016 nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniej edycji. Jako gospodarze awans zapewniony miała reprezentacja Rwandy.

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty

Losowanie 
Losowanie grup finałów MNA 2014 odbyło się 15 grudnia 2015 roku w Rwandzie.

Faza grupowa 
Godziny rozpoczęcia meczów UTC+02:00

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Narodów Afryki na stronie CAF 

Rozgrywki międzynarodowe CAF
Piłka nożna
2016 w piłce nożnej
2016 w Afryce
Piłka nożna w Rwandzie
Kigali